Лакер (Лакёр) () — фамилия, происходящая от названия профессии «лакировщик».

Носители:
 Лакер, Август (1875—1954) — немецкий врач, сын Людвига Лакера.
 Лакер, Вальтер (1921—2018) — американский историк и политолог.
 Лакер, Людвиг (1839—1909) — немецкий офтальмолог.
 Лакер, Митч (1984—2012) — американский музыкант, вокалист дэткор-группы Suicide Silence.
 Лакер, Рихард (1881—1959) — немецкий историк и филолог, сын Людвига Лакера.
 Лакер, Томас (род. 1945) — американский историк, сексолог и писатель.